

Carriera

Club
Ha sempre giocato nel campionato del suo paese.

Nazionale
Ha collezionato due presenze con la propria nazionale, due partite amichevoli contro l'Azerbaigian il 26 maggio 2016 (0-0) e contro l'Estonia il 1º giugno di quell'anno (persa 2-0).

Palmarès

Club
Campionato andorrano: 3
FC Santa Coloma: 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017

Altri progetti

Collegamenti esterni